Colegial puede referirse a:
Lo relativo a un colegio (término con muchos significados)
Especialmente lo relativo a los colegios mayores de la antigua universidad española, y sus alumnos (véase golilla)
Sinónimo de estudiante o alumno
Lo relativo a los colegios profesionales
Visado colegial
Organización Médica Colegial de España
Iglesia colegial (colegiata)
Cabildo Colegial (cabildo catedralicio)
Lucha colegial (lucha libra amateur)

Títulos de obras
El colegial, película de James W. Horne, 1927

Zoología 
 Colegial nombre vulgar de un ave en Chile.